Sölden ist der Name folgender Ortschaften: 

 Sölden, Gemeinde im Bezirk Imst, Tirol
 Sölden (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sölden (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sölden (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Sölden an der Straß, Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich